Stradom Częstochowa – polski klub piłkarski z Częstochowy, założony w 1934 roku.

Historia i opis klubu 
Klub powstał w 1934 roku przy zakładach włókienniczych „Stradom”, jako Klub Kulturalno Sportowy Stradom Częstochowa. W sezonie 1937/1938 drużyna awansowała do Klasy B, a w sezonie 1938/1939 do Klasy A (III poziom) co pozostaje najlepszym osiągnięciem ligowym klubu w okresie II RP.

Po II wojnie światowej klub w 1945 r. wziął udział w mistrzostwach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie. Po zajęciu 2 miejsca w grupie drużyna awansowała do klasy A (II poziom).

W 1954 roku powstało Terenowe koło sportowe „Włókniarz”. Wszystkie ośrodki sportowe związane z przemysłem włókienniczym podzielono na koła. Najlepsi zawodnicy każdego z kół zasilali branżowy klub Victorię. W 1954 r. klub o nazwie Włókniarz Stradom występował w Klasie A.

28 czerwca 2002 roku doszło do połączenia K.S. „Stradom” z Górnikiem Dźbów w wyniku czego powstał Klub Sportowy Częstochowa. W latach 2006–2010 klub pięć razy z rzędu wygrał rozgrywki Pucharu Polski w podokręgu częstochowskim i lublinieckim. 30 lipca 2012 roku powrócono do tradycyjnej nazwy Stradom. W 2014 roku powstał m.in. hymn klubu.

W sezonie 2017/2018 na poziomie III ligi występowała kobieca sekcja piłki nożnej. Drużyna zajęła 5 miejsce w tabeli. W przerwie zimowej kolejnego sezonu sekcja została przejęta przez klub Skra Częstochowa.

Zawodnicy 
W Stradomiu swoją seniorską karierę rozpoczął Jakub Błaszczykowski. Za jego transfer do Wisły Kraków w lutym 2005 r. klub zarobił 68 tysięcy złotych. Zawodnikami klubu byli m.in. Jan Słowik oraz Bolesław Biel.

Tabela wyników

Sukcesy 
 4 miejsce w klasie A (II poziom): 1946, 1947
 Puchar Polski:
 I runda: 1963/1964

Stadion 
 
Stradom mecze rozgrywa na stadionie przy ulicy Sabinowskiej w Częstochowie. Dane techniczne obiektu:
 pojemność: 960 miejsc (480 siedzących)
 oświetlenie: 600 lux
 wymiary boiska: 100 × 70 m

Trenerzy drużyny piłkarskiej

Prezesi klubu

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Częstochowie
Kluby piłkarskie założone w 1934